Герб Північної Македонії
 Герб Егейської Македонії